Ishtar, divinità della mitologia mesopotamica
Ishtar, cantante franco-israeliana
Ishtar, gruppo musicale belga
Ishtar, film del 1987 interpretato da Warren Beatty e Dustin Hoffman e diretto da Elaine May
Ishtar, personaggio del film Blood Feast
Porta di Ishtar, porta della città di Babilonia
Ishtar Terra, altopiano del pianeta Venere
Marik Ishtar, personaggio del manga Yu-Gi-Oh!
Istar, città del mondo immaginario di Dragonlance